YQL steht für:
 Yahoo! Query Language, eine SQL-ähnliche Abfragesprache
 den IATA-Code des Flughafens Lethbridge

YQL